Гран-при Германии 1973 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 5 августа 1973 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Гонку пропустили команды «Ferrari», «Ensign», «Tecno», «Hesketh» и заводская команда «March». «McLaren», «Brabham» и «Surtees» воспользовались отсутствием соперников и выставили по три машины, которые вели соответственно Жаки Икс (бельгийцу пришлось запрашивать разрешение своей команды «Ferrari» на старт в «McLaren»), Рольф Штоммелен и Йохен Масс.

В лидерах квалификации оказались два гонщика «Tyrrell», между которыми вклинился гонщик «Lotus» Ронни Петерсона. Джеки Стюарт захватил лидерство со старта, в то время как Петерсон сошёл уже на первом круге из-за поломки распределителя зажигания, а Ники Лауда вылетел с трассы в повороте «Кессельхен» и сломал кисть руки. Стюарт лидировал от старта до финиша и одержал победу, финишировавший четвёртым Карлус Пасе установил первый в своей карьере быстрейший круг, а шестым был Эмерсон Фиттипальди, который так и не сумел до конца оправиться от травмы ног, полученной им на предыдущем Гран-при.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце